Green Light (Beyoncé), een nummer van Beyoncé
 Green Light (Bonnie Raitt), een album van Bonnie Raitt
 Green Light (John Legend), een nummer van John Legend
 Green Light (Lorde), een nummer uit 2017
 Green Light (Roll Deep), een nummer van Roll Deep
 Green Light (film), een film  van Frank Borzage